Walo von Greyerz ist der Name folgender Personen:

* Walo von Greyerz (Offizier) (1815–1904), Schweizer Forstmann und Offizier 
 Walo von Greyerz (Politiker) (1898–1976), Schweizer Jurist und Politiker (FDP)